Schlepphorst ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Schlepphorst (* 1977), deutscher Rettungssportler
 Winfried Schlepphorst (1937–2006), deutscher Musikwissenschaftler, Domorganist und Hochschullehrer

siehe auch
 Schlephorst